A Dispensação de Bahá'u'lláh é uma coletânea de Cartas escritas por Shoghi Effendi, Guardião da Fé Bahá'í, apresentando a posição do Báb, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, demonstrando a grandeza da Causa Bahá'í. O livro culmina na explicação sobre a Ordem Administrativa Bahá'í.

Textos bahá'ís